Rechnung mit einer Unbekannten bezieht sich auf:
 Gleichung #Einteilung nach gesuchten Unbekannten
 Tatort: Rechnung mit einer Unbekannten, ein Fernsehkrimi